|}

JR Kōbe-Linie (jap. , JR Kōbe-sen) ist die seit 1988 verwendete Bezeichnung für zwei zusammenhängende Abschnitte der Tōkaidō-Hauptlinie und der San’yō-Hauptlinie, zwei der wichtigsten Bahnstrecken Japans. Die von der Bahngesellschaft JR West betriebene Linie verbindet Osaka mit Kōbe und Himeji. Zusammen mit der Biwako-Linie und der JR Kyōto-Linie bildet die JR Kōbe-Linie den Hauptstrang des urbanen Schienenverkehrsnetzes von JR West in der Metropolregion Keihanshin (Kyōto/ Osaka/ Kōbe).

Die allgemeinen Merkmale und die Geschichte der Gesamtstrecke Tokio–Kōbe werden im Hauptartikel zur Tōkaidō-Hauptlinie behandelt. Weitere Teilstrecken:
 Tōkaidō-Hauptlinie (Tokio–Atami)
 Tōkaidō-Hauptlinie (Atami–Toyohashi)
 Tōkaidō-Hauptlinie (Toyohashi–Maibara)
 Biwako-Linie (Maibara–Kyōto)
 JR Kyōto-Linie (Kyōto–Osaka)

Streckenbeschreibung 
Die JR Kōbe-Linie ist 87,9 km lang und mit 1500 V Gleichspannung elektrifiziert. Der 33,1 km lange Abschnitt zwischen Osaka und dem Bahnhof Kōbe bildet den westlichsten Teil der Tōkaidō-Hauptlinie nach Tokio, der 54,8 km lange Abschnitt zwischen Kōbe und Himeji den östlichsten Teil der San’yō-Hauptlinie nach Kitakyūshū. Diese Unterscheidung hat historische Gründe (Übergang zwischen der ehemaligen Staatsbahn und der privaten Bahngesellschaft San’yō Tetsudō), spielt aber im betrieblichen Alltag keine Rolle mehr. Der mit Abstand wichtigste Bahnhof in der Stadt Kōbe ist heute Sannomiya. Zwischen Osaka und Nishi-Akashi ist die Strecke viergleisig ausgebaut, ansonsten zweigleisig.

Nach Verlassen des Bahnhofs Osaka überbrückt die Strecke zunächst die Flüsse Yodo und Kanzaki. Kurz vor Amagasaki vereinigt sie sich mit der JR Tōzai-Linie, die das Stadtzentrum in einem Tunnel unterquert und deren Züge weiter auf der JR Kōbe-Linie verkehren. Die Flüsse Ashiya und Sumiyoshi werden mit Tunnels unterquert. Hingegen wurde der Tunnel unter dem Ishiya, der älteste Bahntunnel Japans, im Jahr 1919 durch eine Brücke ersetzt. Zwischen Suma und Akashi verläuft die Strecke unmittelbar entlang der Küste der Seto-Inlandsee. In Nishi-Akashi wenden die Züge der JR Tōzai-Linie. Schließlich endet die Strecke im Bahnhof Himeji, einem bedeutenden Verkehrsknotenpunkt.

Züge 
Im engen, dicht besiedelten Korridor zwischen Osaka und Kōbe ist die JR Kōbe-Linie eine von vier in geringem Abstand parallel verlaufenden Bahnstrecken. Ein bedeutender Teil des Personenfernverkehrs wird seit 1972 auf der Schnellfahrstrecke San’yō-Shinkansen ebenfalls von JR West abgewickelt. Für eine hart umkämpfte Konkurrenzsituation zwischen diesen beiden Städten sorgen darüber hinaus zwei weitere Bahngesellschaften, Hankyū Dentetsu mit der Hankyū Kōbe-Hauptlinie und Hanshin Denki Tetsudō mit der Hanshin-Hauptlinie. Die Hauptlinie der San’yō Denki Tetsudō verläuft zwischen Kōbe und Himeji zu einem großen Teil ebenfalls parallel zur JR Kōbe-Linie.

Aufgrund der Nähe zum San’yō-Shinkansen gibt es relativ wenige Schnellzüge auf der Altbaustrecke. Dreimal täglich verkehrt der Hamakaze () von Osaka über Sannomiya, Himeji und Wadayama nach Tottori. JR West betreibt gemeinsam mit der Gesellschaft Chizu Express sechsmal täglich den Super Hakuto () von Kyōto über Osaka, Sannomiya, Himeji, Chizu und Tottori nach Kurayoshi. Ebenso befahren die Nachtzüge Sunrise Izumo () und Sunrise Seto () die JR Kōbe-Linie. Der Schienengüterverkehr wird durch JR Freight abgewickelt.

Im Nahverkehr ist der Fahrplan so gestaltet, dass die Biwako-Linie zusammen mit der JR Kyōto-Linie und der JR Kōbe-Linie eine Einheit bildet – von Tsuruga über Maibara, Kyōto, Osaka und Sannomiya bis nach Himeji. Dabei werden drei Zuggattungen unterschieden: Regionalzüge halten an allen Bahnhöfen, befahren aber nicht die gesamte Strecke. Die als „Special Rapid“ (, Shin-Kaisoku) bezeichneten Eilzüge von Tsuruga nach Himeji halten westlich von Akashi an allen Bahnhöfen. Mehr Zwischenhalte zwischen Osaka und Akashi legen die „Rapid Service“-Züge (, Kaisoku) ein. Der Grundtakt aller drei Zuggattungen beträgt tagsüber 15 Minuten. Seit 2002 werden spezielle Frauenwaggons eingesetzt.

Die meisten Nahverkehrszüge, die ihre westliche Endstation in Nishi-Akashi haben, werden östlich von Amagasaki auf die JR Tōzai-Linie durchgebunden, die das Stadtzentrum Osakas in einem Tunnel durchquert. Ebenso gibt es Durchbindungen zur Fukuchiyama-Linie.

Bilder

Chronologie wichtiger Ereignisse 
 11. Mai 1874: Eröffnung der Strecke Osaka – Kōbe, mit Doppelspur zwischen Sannomiya und Kōbe
 1. Dezember 1874: Aufnahme des Güterverkehrs zwischen Osaka und Kōbe
 1. November 1888: Eröffnung der Strecke Hyōgo – Akashi durch die private Bahngesellschaft San’yō Tetsudō
 23. Dezember 1888: Eröffnung der Strecke Akashi – Himeji durch San’yō Tetsudō
 1. September 1889: Eröffnung der doppelspurigen Strecke Hyōgo – Kōbe durch San’yō Tetsudō, mit Anschluss an die staatliche Tōkaidō-Hauptlinie
 16. April 1894: zweites Gleis zwischen Sannomiya und Nishinomiya
 11. März 1896: zweites Gleis zwischen Osaka und Nishinomiya
 1. Januar 1899: zweites Gleis zwischen Hyōgo und Himeji
 1. Dezember 1906: Verstaatlichung der San’yō Tetsudō
 20. Juli 1934: Elektrifizierung der Strecke (Suita –) Kōbe – Suma
 20. September 1934: Elektrifizierung der Strecke Suma – Akashi
 31. August 1937: Elektrifizierung der Strecke Akashi – Nishi-Akashi
 22. September 1959: Elektrifizierung der Strecke Nishi-Akashi – Himeji
 1. April 1987: Privatisierung der Japanischen Staatsbahn und Übertragung der Strecke an die neu gegründete JR West
 13. März 1988: Einführung der Bezeichnung JR Kōbe-Linie für die Strecke Osaka – Kōbe – Himeji
 17. Januar 1995: mehrtägige Unterbrechung der Strecke Takatsuki – Osaka – Kōbe nach dem Hanshin-Awaji-Erdbeben

Liste der Bahnhöfe 
Ka = Kaisoku (Rapid); Sk = Shin-kaisoku (Special Rapid)
● = alle Züge halten an diesem Bahnhof; ○ = Züge halten außerhalb der Stoßzeit

Weblinks 
 Informationen zur JR Kōbe-Linie auf osakastation.com (englisch)
 Streckennetz von JR West (PDF, 1,0 MB)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
West Japan Railway Company
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hyōgo
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Osaka